Базелян — єврейське прізвище.

Відомі носії:
 Базелян Лазар Львович (1926—2001) — український астроном та геліофізик.
 Базелян Яків Львович (1925—1990) — радянський кінорежисер.

Єврейські прізвища